Пружа́нский пове́т (, ) — административно-территориальная единица Полесского воеводства II Речи Посполитой. , ликвидирован в результате советского вторжения в сентябре 1939 года. Административный центр — местечко Пружаны. Состоял из 17 сельских гмин (8 в 1939) и 3 местечек. Общая площадь повета — 2644 км², население — 108 600 человек, плотность — 41 чел. на км².

Административное деление

Гмины 
 гмина Байки (до 1926)
 гмина Берёза Картузская (до 1932)
 гмина Черняков (до 1926)
 гмина Добучин (до 1926)
 гмина Городечно
 гмина Котра (до 1932)
 гмина Линово (до 1932)
 гмина Матиевичи (до 1926).
 гмина Малеч
 гмина Матясы (до 1925)
 гмина Межлесье (1926—1932)
 гмина Микитичи (до 1926)
 гмина Носки (до 1926)
 гмина Пружаны (c 1926)
 гмина Ревятичи (до 1932)
 гмина Рудники (центр: Хорева, Рудники)
 гмина Сехновичи.
 гмина Селец
 гмина Сухополь (c 1926)
 гмина Шени (до 1926)
 гмина Шерешево

Города 
 Пружаны (позже лишен статуса города)
 Береза Картузская (позже лишен статуса города)
 Шерешево (до 1934)

История 
Последним старостой Пружанского повета Полесского воеводства до сентября 1939 г. был польский инженер, пионер польской авиации, авиаконструктор Зберанский, Чеслав

См. также 
 Гмина
 Полесское воеводство

Примечания 

Административное деление II Речи Посполитой
Историческая география Белоруссии